Альтдорф () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Бёблинген. Население составляет 4544 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,47 км². Официальный код — 08 1 15 002.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга